Primauguet est un nom propre qui réfère notamment à :

Patronymes 
 le marin Hervé de Portzmoguer, pirate du .

Marine 
Plusieurs navires ont porté ce nom :